Котунь () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Седлецкий повят, Мазовецкое воеводство. Население — 8471 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Альбинув
 Бойме
 Брошкув
 Хлевиска
 Цисе-Загрудзе
 Чарновонж
 Грензув
 Ягодне
 Юзефин
 Кемпа
 Кошевница
 Котунь
 Лончка
 Ленки
 Марысин
 Мингосы
 Нехнабж
 Нова-Домбрувка
 Олексин
 Пеньки
 Перуг
 Поляки
 Росош
 Рычица
 Сённа
 Соснове
 Тшемушка
 Тымянка
 Вильчонек
 Жджар
 Желишев-Дужы
 Желишев-Подкосцельны

Соседние гмины 
 Гмина Грембкув
 Гмина Калушин
 Гмина Мокободы
 Гмина Мрозы
 Седльце
 Гмина Скужец

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства
Седлецкий повет